Ю́рий Бы́ков:
 Быков, Юрий Александрович (род. 1963) — советский футболист, тренер.
 Быков, Юрий Анатольевич (род. 1981) — российский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр, лауреат премии «Ника».
 Быков, Юрий Михайлович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Быков, Юрий Сергеевич (1916—1970) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.